Цята — права притока Снову (басейн Дніпра) на території Сновського (Чернигівська область, Україна) та Климовського (Брянська область, Росія) районів.
 Цята — елемент у формі півмісяця в нижній частині православного хреста, також золота чи срібляна оздоба ікони.